Omyłka – pomyłka, błąd, lapsus
 Oczywista omyłka – termin w prawie procesowym
 Omyłka – nowela Bolesława Prusa